Mornex steht für:
 eine Ortschaft und Namensgeber der Gemeinde Monnetier-Mornex im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jean-de-Gonville im Département Ain, Frankreich